Biston doubledayaria är en fjärilsart som beskrevs av Pierre Millière 1870. Biston doubledayaria ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
doubledayaria